Омельченки — название населённых пунктов на Украине:

 Омельченки — село в Белопольском районе Сумской области.
 Омельченки — село в Змиёвском районе Харьковской области.